Bremia — рід грибів родини Peronosporaceae. Назва вперше опублікована 1843 року.

Класифікація 
До роду Bremia відносять 32 видів:

Примітки 

Роди грибів
Ооміцети